USS Bennington kan syfta på:

  – en kanonbåt som togs i tjänst 1891 och som erövrade Wake Island under spansk-amerikanska kriget.
  – ett hangarfartyg av Essex-klass som togs i tjänst 1944, under andra världskriget, och var i tjänst till 1970.